Beyköy (Balıkesir), een dorp in het Turkse district Balıkesir
 Beyköy (Bandırma), een dorp in het Turkse district Bandırma
 Beyköy (Çivril), een dorp in het Turkse district Çivril
 Beyköy (Divriği), een dorp in het Turkse district Divriği
 Beyköy (Düzce), een dorp in het Turkse district Düzce
 Beyköy (Emirdağ), een dorp in het Turkse district Emirdağ
 Beyköy (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
 Beyköy (Havza), een dorp in het Turkse district Havza
 Beyköy (Hendek), een dorp in het Turkse district Hendek
 Beyköy (Hisarcık), een dorp in het Turkse district Hisarcık
 Beyköy (İhsaniye), een dorp in het Turkse district İhsaniye
 Beyköy (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Beyköy (İncirliova), een dorp in het Turkse district İncirliova
 Beyköy (Kavak), een dorp in het Turkse district Kavak
 Beyköy (Kepsut), een dorp in het Turkse district Kepsut
 Beyköy (Keşan), een dorp in het Turkse district Keşan
 Beyköy (Köşk), een dorp in het Turkse district Köşk
 Beyköy (Mihalıçcık), een dorp in het Turkse district Mihalıçcık
 Beyköy (Sarıcakaya), een dorp in het Turkse district Sarıcakaya
 Beyköy (Şarkikaraağaç), een dorp in het Turkse district Şarkikaraağaç
 Beyköy (Savaştepe), een dorp in het Turkse district Savaştepe
 Beyköy (Selim), een dorp in het Turkse district Selim
 Beyköy (Susurluk), een dorp in het Turkse district Susurluk
 Beyköy (Taşköprü), een dorp in het Turkse district Taşköprü
 Beyköy (Tavşanlı), een dorp in het Turkse district Tavşanlı
 Beyköy (Tekman), een dorp in het Turkse district Tekman
 Beyköy (Yeşilova), een dorp in het Turkse district Yeşilova